

Pessoas 
 Mindy Crenshaw

Localidades 
 Crenshaw (Los Angeles)
 Crenshaw (Mississippi)
 Condado de Crenshaw

Desambiguação